Henry Adams peut désigner :

 Henry Adams (1713-1805), architecte naval britannique ;
 Henry Adams Bullard (1788-1851), un représentant au parlement américain de Louisiane ;
 Henry Adams (1802-1872), un pasteur baptiste noir américain du Sud ;
 Henry Adams Bellows (1803-1873), un juge de la cour suprême du New Hampshire ;
 Henry Adams (1813-1877), un conchyliologiste britannique ;
 Henry Brooks Adams (1838-1918), fils de Charles Francis Adams, Sr., un historien et auteur de The Education of Henry Adams ;
 Henry Cullen Adams (1850-1906), un représentant au parlement américain du Wisconsin.

Divers 
 , un bâtiment dessiné par Louis Sullivan à Algona dans l'Iowa